Die Betway UK Championship 2020 war ein Snookerturnier im Rahmen der Snooker Main Tour der Saison 2020/21, das vom 23. November bis zum 6. Dezember 2020 ausgetragen wurde. Nach 9 Jahren in York fand das Turnier erstmals in Milton Keynes nordwestlich von London statt. Grund für die Verlegung war die Covid-19-Pandemie, die besondere Hygienemaßnahmen erforderlich machte. In der Marshall Arena von Milton Keynes hatten zuvor auch alle anderen Turniere der Saison stattgefunden.

Der Titelverteidiger Ding Junhui schied in der zweiten Runde mit 5:6 gegen David Grace aus. Sieger wurde der Australier Neil Robertson, der im Finale Judd Trump mit 10:9 bezwang und damit zum dritten Mal die UK Championship und sein 19. Ranglistenturnier insgesamt gewann.

Preisgeld 
Wie bei den anderen Turnieren der Saison konnte trotz der Corona-Pandemie und der fehlenden Zuschauereinnahmen das Preisgeldniveau aus dem Vorjahr gehalten werden.

Turnierplan 
123 Profispieler hatten für das Turnier gemeldet. 5 Amateure rückten auf die freien Plätze nach. Von Montag bis Donnerstag wird jeweils in 3 Sessions die erste Runde ausgetragen. Nach einem freien Tag fanden dann in 2 täglichen Sessions die weiteren Runden bis zum Finale statt.

Erste Runde bis Achtelfinale 
A = Amateurspieler (während der Saison 2020/21 nicht auf der Main Tour)
kl. = kampflos weiter

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Viertelfinale bis Finale

Finale

Century-Breaks 
60 Spieler erzielten insgesamt 136 Century-Breaks. Die meisten gelangen dem Sieger Neil Robertson, der mit 13 Centurys auch den bisherigen Rekord bei den UK Championship von Stephen Hendry und Ronnie O'Sullivan (je 12) überbot. Kyren Wilson gelang in seinem Auftaktmatch gegen Ashley Hugill das dritte Maximum Break in seiner Karriere. Am Folgetag gelang dies auch Stuart Bingham gegen Zak Surety; für ihn war es das insgesamt siebte Break von 147 Punkten. Matthew Selt schaffte bei seinem 6:0-Auftakterfolg gegen Amine Amiri 5 Centurys in einem Match, was zuvor nur zwei anderen Spielern – Judd Trump und Fergal O’Brien – gelungen war.

Quellen

Weblinks 
 2020 UK Championship bei CueTracker

2020
Snookerveranstaltung 2020
Billardturnier in Milton Keynes